Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne jest organizacją społeczną, której głównym celem działania jest poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych w Polsce.

Stowarzyszenie zostało powołane pod patronatem Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, a jego członkami są lekarze, studenci medycyny, informatycy oraz prawnicy. Swoje cele realizuje między innymi przez akcje oświatowe (witryny internetowe, wydawnictwa, broszury itp.) oraz wspomaganie kształcenia lekarzy i studentów medycyny (programy stypendialne, konferencje naukowe).

Linki zewnętrzne 
 Strona Stowarzyszenia

Onkologia
Stowarzyszenia w Gdańsku
Stowarzyszenia związane ze zdrowiem i medycyną